Schneersohn oder Schneerson ist der Familienname einer Rabbinerdynastie:

 Fischl Schneersohn (1885–1957), Rabbiner und Psychologe
 German Abramowitsch Schneerson, (* 1932), russischer Physiker
 Joseph Isaac Schneersohn (Rayatz; 1880–1950), Oberrabbiner der Lubawitscher, sechster Rebbe der Chabad-Dynastie
 Menachem Mendel Schneersohn (auch Zemach Zedek genannt; 1789–1866), dritter Rebbe der Chabad-Dynastie
 Menachem Mendel Schneerson (The Rebbe; 1902–1994), siebter und bisher letzter Rebbe der Chabad-Dynastie
 Rachel Schneerson (* 1932), israelische Medizinerin
 Schalom Dowber Schneersohn (Rashab; 1860–1920), fünfter Rebbe der Chabad-Dynastie
 Schmuel Schneersohn (1834–1882), orthodoxer Rabbiner, vierter Rebbe der chassidischen Bewegung Chabad Lubawitsch